

Toponyme 

 Louxor, ville située sur la rive droite du Nil, en Haute-Égypte
 Musée de Louxor 
 Obélisque de Louxor
 Temple de Louxor
 Louxor : un bateau spécialement construit pour transporter l'obélisque de Louxor jusqu'à Paris
 Musée de la momification de Louxor
 Louxor, gouvernorat d'Égypte
 Le Louxor, salle de spectacle parisienne créée en 1920, fermée en 1987 et rouverte en 2013.

Titres 

  Louxor j'adore, une piste de l'album Robots après tout de Philippe Katerine.

Autres 
 Louxor, un taureau de race Prim'Holstein, meilleur reproducteur Holstein en 2016 et 2017.
 Louxor, un film égyptien de 2020 réalisé par Zeina Durra  ;

Voir aussi